The Masked Rider – film del 1914 prodotto dalla Powers Picture Plays
The Masked Rider – film del 1916 diretto da Fred J. Balshofer
Il cavaliere mascherato (The Masked Rider) – serial cinematografico del 1919 diretto da Aubrey M. Kennedy
The Masked Rider – film del 1922 diretto da Challis Sanderson
The Masked Rider – film del 1941 diretto da Ford Beebe